Sweet and Pretty – cortometraggio del 1923 diretto da James D. Davis
Sweet and Pretty – cortometraggio del 1925 diretto da Jess Robbins